Le tournoi de Stockholm 2006 s'est déroulé du 9 au  et a été joué sur surface dure en salle.

Faits marquants 
 Le tenant du titre James Blake remporte le tournoi en simple en battant Jarkko Nieminen en finale. Il décroche ainsi son  ATP en simple.
 En double, Paul Hanley et Kevin Ullyett s'imposent en finale face à Olivier Rochus et Kristof Vliegen. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Articles connexes 
 Saison 2006 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Stockholm

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Stockholm
ATP 2006
Sport en Suède en 2006
Tennis en octobre 2006